Шайба може да се отнася за:
 Шайба, крепежен елемент
 Шайба (конструкция)
 Шайба (хокей на лед), диск за игра на хокей
 Шайба (хокеен стадион), стадион в Сочи, Русия